Diego-Suárez, nom europeu (i també emprat per molts malgaixos) de la ciutat de Antsiranana, ciutat al nord capital de l'ètnia antakarana.
 Diego-Suárez, antiga colònia francesa (1886-1896)